Александр Николаевич Крутов:
 Крутов, Александр Николаевич (род. 1947) — российский политический и общественный деятель, публицист, главный редактор журнала «Русский Дом».
 Крутов, Александр Николаевич (1960—2017) — советский и российский журналист и публицист.